Rogata Grań – grań w Tatrach Wysokich
 Rogata Grań – skała w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Olkuskiej